Il gruppo dell'apofillite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'apofillite 
 Fluorapophyllite-(K)
 Hydroxyapophyllite-(K)
 Fluorapophyllite-(Na)

Note 

Apofillite